Iglesia de la Soledad o Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad es el nombre que reciben varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Soledad.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Costa Rica 
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de San José.

En Cuba 
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Camagüey.

En España 
Iglesia de la soledad, templo católico en la ciudad de Igualada. 

 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Badajoz.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Caravaca de la Cruz.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Cehegín.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Córdoba.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Huéscar.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Moral de Calatrava.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Palencia.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Puertollano.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Tajahuerce.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Vigo.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en el municipio de Villarrubia de los Ojos.

En México 
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Oaxaca — Patrimonio de la Humanidad—.
 Iglesia de la Soledad templo católico en la Ciudad de México

En Perú 
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Huaraz.
 Iglesia de la Soledad, templo católico en la ciudad de Lima.